

Évadáttekintés

Pilot

1. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái